George Ellis kan syfta på bland andra:

* George Ellis (1753–1815), engelsk poet
 George Ellis (född 1932), engelsk friidrottare
 George F. R. Ellis (född 1939), sydafrikansk kosmolog och matematiker
 George Edward Ellis (1814–1894), amerikansk teolog och historiker
 George Henry Ellis (1875–1898), amerikansk sjömilitär
 George Viner Ellis (1812–1900), brittisk anatom

Se även 

 George Agar-Ellis, 1:e baron Dover (1797–1833), engelsk politiker och historiker